Бек, Ганс ():
  (1876—1942) — немецкий математик.
  (1894—1937) — немецкий советский профсоюзный деятель.